Jahreszeitenbrunnen steht für
Uhren- und Jahreszeitenbrunnen, Frankfurt (Oder)
Jahreszeitenbrunnen (Merseburg)
Siehe auch
 Brunnen, Fontainenplatz, Radebeul mit Vier Jahreszeiten